Друзі:

 Друзі (у людських відносинах) — особи, між якими існують дружні відносини, дружба.
 «Друзі» ()  — популярний американський ситком, про групу з шести друзів, що живуть у Нью-Йорку.
 «Друзі» — французький фільм режисера Луї Гарреля.

Див. також 
 «Малі друзі» — підпільний ілюстрований журнал для дітей, який з'являвся в Авгсбурзі (1947—1948) заходами Об'єднання працівників дитячої літератури і Головної пластової старшини в американській зоні Німеччини після Другої світової війни.
 «Близькі друзі» — американо-канадський телевізійний серіал. Ремейк англійського серіалу з такою ж назвою, створеного продюсером Расселом Девісом.
 «Друзі по сексу» — молодіжна комедія 2011 про те, як непросто знайти схожу на тебе другу половину, і як втримати стосунки, коли створені всі умови для їх розвитку.
 «Друзі Еліота» — літературна група з числа студентів Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя.
 Фальшиві друзі (лінгвістичний термін)
 «Юні Друзі» — ілюстрований журналик для українських дітей.
 «Пристрасні друзі» — роман англійського письменника Герберта Веллса.
 «Елен і друзі» — французький молодіжний серіал 90-х років про взаємини молодих людей.
 «Друзі з дітьми» — кінокомедія Дженніфер Вестфелд.
 Список другорядних персонажів серіалу Друзі
 Friends